'''Carlos Augusto Pivetta[26 de agosto]] de 1965) é natural de Santa Cruz do Rio Pardo e morador da cidade de Votorantim, desde 1970. Formou-se pela faculdade pela Faculdade de Direito de Sorocaba em 1986 e é advogado sindical.

Além das atividades do direito, Carlos Pivetta sempre participou de dezenas de atividades sociais, beneficentes e classistas.

Filiado ao PT desde 1983 é  um político brasileiro, ex-prefeito de Votorantim.

Carreira política 
Pivetta foi vereador de Votorantim no mandato de 1989 a 1993.Perdeu a eleição para prefeito em 1992 e 1996.Em 2000, foi eleitovice-prefeito de Votorantim  no período de 2001-2008 na gestão de Jair Cassola.De 2001 a 2004,tambem acumulou a secretaria de governo,voltando à pasta após ser reeleito vice-prefeito de 2004 a 2005.No segundo mandato foi tambem secretario de educação de votorantim.  Nas eleições 2006, foi candidato a Deputado Federal, mas apenas conseguiu a suplência e voltou para a secretaria de educação de 2006 a 2008 e foi ainda secretario de cidadania e geração de renda de votorantim de 2007 a 2008 em 2008, Pivetta foi eleito prefeito com 43,73% dos votos.

Candidato a deputado federal(2006)
Prefeito de Votorantim (2009-2012).
Finalmente nas eleições de 2012, foi candidato a Reeleição à Prefeitura do Município de Votorantim, mas obteve apenas o segundo lugar por pequena margem de votos.

Naturais de Votorantim
Prefeitos de Votorantim